Montes Claros (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Montes Claros (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais